John Pugh ist der Name folgender Personen:

* John Pugh (Politiker, 1761) (1761–1842), US-amerikanischer Politiker (Pennsylvania)
 John Pugh (Politiker, 1948) (* 1948), britischer Politiker
 John Pugh (Schachspieler), englischer Schachspieler 
 John Pugh (Künstler), US-amerikanischer Künstler 
 John H. Pugh (1827–1905), US-amerikanischer Politiker